L'édition 2018 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du 12 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Dominic Thiem remporte l'épreuve en simple, Andrés Molteni et Horacio Zeballos celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Kyle Edmund, du Croate Marin Čilić, de l'Italien Paolo Lorenzi et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Gastão Elias, Guillermo García-López, Dušan Lajović et Florian Mayer.

Lauréats 
Dominic Thiem remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Aljaž Bedene.

En double, Andrés Molteni et Horacio Zeballos décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2018
Tennis en février 2018